Sociedad Deportiva Eibar puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas.

 Sociedad Deportiva Eibar, es un club de fútbol español.
 Sociedad Deportiva Eibar "B", es el equipo filial de fútbol del Sociedad Deportiva Eibar.
 Sociedad Deportiva Eibar (femenino), es la sección de fútbol femenino del Sociedad Deportiva Eibar.